Stepanó (szk. Štefanov) települések:

Stepanó (szk. Štefanov nad Oravou), Szlovákia, Zsolnai kerület, Turdossini járás. Alsó- és Felsőstepanó egyesítése
Csépányfalva (1899-ig Stepanó, szk. Štefanov), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Szenicei járás
Alsóstepanó (szk. Dolný Štefanov), Stepanó része
Felsőstepanó (szk. Horný Štefanov), Stepanó része